Каптерев — русская фамилия. Известные носители:

 Каптерев, Андрей Игоревич (род. 1956) — светский и российский учёный в области библиотековедения и педагогики.
 Каптерев, Валерий Всеволодович (1900—1981) — советский художник.
 Каптерев, Леонид Михайлович (1884—1960) — русский писатель, историк, краевед.
 Каптерев, Николай Фёдорович (1847—1918) — церковный историк, доктор церковной истории, член-корреспондент Императорской Академии наук.
 Каптерев, Павел Николаевич (1889—1955) — учёный, педагог.
 Каптерев, Пётр Фёдорович (1849—1922) — российский педагог и психолог.

 Каптерева, Татьяна Павловна (1923—2019) — искусствовед; внучка Н. Ф. Каптерева.